USS Boxer har varit namnet på sex fartyg i amerikanska flottan, döpta efter , som  erövrade under 1812 års krig.

  – en 14-kanoners brigg konstruerad av C. och D. Churchill i Middletown, Connecticut, och togs i tjänst 1815 under löjtnant John Porter
  – en 10-kanoners skonert i tjänst 1832
  – ursprungligen blockadskeppet Tristram Shandy, erövrades under inbördeskriget den 15 maj 1864
  – en brigantin som användes som träningsfartyg, i tjänst 11 maj 1905
  – ett hangarfartyg sjösatt 14 december 1944 och som togs i tjänst 16 april 1945
  – ett amfibiskt attackfartyg i tjänst 11 februari 1995 och är för närvarande i aktiv tjänst